

Особи 

Фахардо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Йосеф Алісія Мачадо Фахардо — венесуельська акторка та модель
 Дієго Сааведра Фахардо — іспанський філософ, письменник, дипломат і державний діяч

Топоніми 
 Фахардо — муніципалітет Пуерто-Рико